Wierzbiny ist der Ortsnamen von

 Wierzbiny (Orzysz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Wiersbinnen, 1938 bis 1945 Stollendorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Wierzbiny (Heiligkreuz) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Wierzbiny (Pommern) in der Woiwodschaft Pommern